Ски́ппи:
 Приключения Скиппи — австралийский телесериал 1992 года.
 Скиппи — австралийский телесериал 1966—1970 годов.
 Скиппи — американский фильм 1931 года.